Галузо — фамилия. Известные носители:
 Галузо, Василий Николаевич (род. 1956) — российский юрист, специалист в области комплексного правоприменения в Российской Федерации.
 Галузо, Илларион Григорьевич (1899—1977) — паразитолог, академик АН КазССР (1946). Государственная премия СССР (1951).
 Галузо, Наталья Вячеславовна (род. 1989) — белорусский и российский режиссёр.
 Галузо, Пётр Григорьевич (1897—?) — историк, ректор Туркменской Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы.